

Associazioni 
 Servizio civile internazionale – organizzazione non governativa
Società chimica italiana – organizzazione per la promozione delle conoscenze chimiche

Religione 
 Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù – noti anche come dehoniani
 S.C.I. di Béth. – ordine religioso anche noti anche come betharramiti

Sport
Sci – insieme di discipline sportive invernali praticate con l'omonimo attrezzo o sue varianti
Sci – attrezzo per la locomozione sulla neve

Videogiochi 
 SCi – casa editrice di videogiochi
 Sierra's Creative Interpreter – tecnologia per lo sviluppo di avventure grafiche

Altro 
 Sci – trigramma della lingua italiana
Sistema di controllo interno – sistema per il governo dell'azienda
 Šči – piatto tipico della cucina russa

Codici 
 SCI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Tachira/Pamarillo di San Cristobal (Venezuela)
 sci – codice ISO 639-3 della lingua malay creola dello Sri Lanka